Juneau se poate referi la următoarele: 

 Juneau, Alaska, capitala celui de-al 49-lea stat al Uniunii 
 Juneau, Wisconsin
 Joe Juneau, jucător de hockey 
 Joe Juneau (prospector), faimos căutător de aur și fondatorul orașului Juneau, Alaska 
 Solomon Laurent Juneau, comerciant de blănuri și fondator al orașului Milwaukee, Wisconsin
 USS Juneau (CL-52), crucișător al United States Navy din timpul celui de-al doilea război mondial 
 USS Juneau (CL-119), vas al United States Navy 
 Juneau, cântec al formației Funeral for a Friend, de pe albumul Casually Dressed & Deep in Conversation
 Juneau Icefield